Stopford ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Stopford Green (1847–1929), irische Historikerin, Nationalistin und Schriftstellerin
 Dorothy Stopford Price (1890–1954), irische Medizinerin und Impfpionierin
 Frederick Stopford (1854–1929), britischer Generalleutnant
 John Stopford, Baron Stopford of Fallowfield (1888–1961), englischer Mediziner und Hochschullehrer
 Martin Stopford (* 1947), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Montagu Stopford (1892–1971), britischer General
 Patrick Stopford, 9. Earl of Courtown (* 1954), britischer Politiker (Conservative Party)
 Robert Stopford (1768–1847), britischer Admiral
 Robert Wright Stopford (1901–1976), anglikanischer Geistlicher und Bischof

Sonstiges:
 Stopford Peak, Berg auf Hoseason Island, Palmer-Archipel, Antarktis